Архиепископ Серафим може да се отнася за:

 Серафим Богучарски
 Висарион Тикас